Luksemburg:
 Olm – miejscowość

Osoby:
 Hans Werner Olm – niemiecki satyryk
 Wulf Olm – niemiecki fotograf

Zobacz też:
 Nieder-Olm
 Ober-Olm